

Persone
Adriano Mantelli (1913-1995) – aviatore, militare e imprenditore italiano
Alberto Mantelli (1909-1967) – musicologo e critico musicale italiano
Alberto Mantelli (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Andrea Mantelli (1946) – fumettista, scrittore e editore italiano
Antonio Mantelli (1810-1856) – politico italiano
Emilio Mantelli (1884-1918) – pittore e incisore italiano
Eugenia Mantelli (1860-1926) – mezzosoprano italiana
Gianfranco Mantelli (1947) – ex tiratore a segno italiano
Luigi Binelli Mantelli (1950) – ammiraglio italiano
Silvio Mantelli (1944) – presbitero e illusionista italiano

Altro
 Mantelli – famiglia nobile italiana
Carrozzeria Mantelli – carrozzeria automobilistica italiana
Cretoxyrhina mantelli – squalo preistorico